Als Kulturdenkmal des Jahres wird bezeichnet:

Kulturdenkmal des Jahres (Deutschland)
Kulturdenkmal des Jahres (Slowakei)